Нгигми () — город в юго-восточной части Нигера.

География 
Город расположен недалеко от озера Чад; до того как озеро отступило, город располагался на его берегу. Находится в 120 км к северо-востоку от города Диффа и в 1200 км к востоку от столицы страны, города Ниамей, в устье пересыхающей реки Дилиа-Боссо, ранее впадавшей в озеро Чад. Является административным центром департамента Нгими региона Диффа. Климат города характеризуется как тропический засушливый; средний годовой уровень осадков составляет менее 200 мм. Влажный сезон длится с середины июня по середину сентября.  Высота города над уровнем моря — 297 м.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 25 475 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Нигера